Nikola Milojević era il detentore del titolo ma è stato eliminato al primo turno.

In finale Flavio Cobolli ha sconfitto Daniel Michalski con il punteggio di 6–4, 6–2.

Teste di serie 

  Gianluca Mager (primo turno)
  Nikola Milojević (primo turno)
  Andrej Martin (secondo turno)
  Zdeněk Kolář (primo turno)

  Franco Agamenone (primo turno) 
  Flavio Cobolli (campione) 
  Dimitar Kuzmanov (primo turno) 
  Manuel Guinard (semifinale)

Qualificati 

  Carlos Sánchez Jover (semifinale)
  Matteo Arnaldi (primo turno)
  Miljan Zekić (secondo turno)

  Cezar Crețu (secondo turno) 
  Riccardo Balzerani (primo turno) 
  Daniel Michalski (finale)

Wildcard 

  Hamad Međedović (secondo turno)
  Mili Poljičak (primo turno)

  Dino Prižmić (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Falkensteiner Punta Skala Zadar Open 2022